Kreutzer szonáta Ludwig van Beethoven 1803-ban komponált, op. 47-es A-dúr szonátája
 Kreutzer szonáta Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1889-ben megjelent kisregénye